Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Marcello Craca 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Luis Morejon (primo turno)
 Mauricio Hadad (Campione)
 Gastón Etlis (semifinali)
 Yahiya Doumbia (primo turno)

 Roberto Jabali (semifinali)
 Eyal Ran (secondo turno)
 Bryan Shelton (primo turno)
 Daniele Musa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1996